River Rouge – miasto w USA, w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 River Rouge – rzeka w USA, w stanie Michigan